LB або Lb може мати стосунок до кількох речей:

 .lb — національний домен верхнього рівня (ccTLD) для Лівану
 LB — ISO 3166 код на позначення держави Ліван
 lb — англійська абревіатура на позначення одиниці маси у фунтах
 LB — двійковий логарифм, 
 LB — Liberty BASIC, мова програмування.
 LB — від лайнбекери ( або LB) — скорочена назва групи гравців захисту в американському футболі
 LB — скорочена назва американської рок-групи Limp Bizkit
 LB — Lokalbanen, данська залізнична компанія

Див. також 
 LB.ua — російськомовне інтернет-видання «Левый берег»
 LBf — фунт сили